Gregolischie (in sloveno Kregolišče, in tedesco Gregolische) è una località della Slovenia, frazione del comune di Sesana.

Il paesino è situato sul Carso a 249.3 metri s.l.m. e a 2,5  kilometri circa dal confine italiano, sulla strada che da Boriano (Brje pri Komnu) porta a Volci (Volčji Grad).

Sotto il dominio asburgico fu una frazione del comune di Boriano

Note

Insediamenti di Sesana